Ivo Muser – vescovo cattolico italiano
Wolf Muser – attore tedesco